Франсиско Виља има више значења:

 Франсиско Виља
 Франсиско Виља (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Франсиско Виља (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Франсиско Виља (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Франсиско Виља (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Франсиско Виља (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Франсиско Виља, Лос Сијера (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Франсиско Виља (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Франсиско Виља (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља, Лоте 5 (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља, Ел Сипрес (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Сан Лукас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Виља, Панчо Виља (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Виља, Сан Исидро (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Виља, Милпиљас (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Виља, Вирхен де ла Виља (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Франсиско Виља (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Франсиско Виља (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Франсиско Виља (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Франсиско Виља, Љано Сегундо (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Франсиско Виља (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Франсиско Виља (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Франсиско Виља, Потрериљос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Франсиско Виља (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Франсиско Виља (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Франсиско Виља (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Франсиско Виља, Ел Ретиро (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Франсиско Виља, Ла Бесера (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Франсиско Виља (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Франсиско Виља, Сан Франсиско де Балдерас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Франсиско Виља (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Франсиско Виља (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско Виља (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско Виља (Санто Томас Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско Виља (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско Виља (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско Виља (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско Виља (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Франсиско Виља (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Франсиско Виља (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Франсиско Виља (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Франсиско Виља (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Франсиско Виља (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Франсиско Виља (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско Виља (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Виља (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Виља, Гвано Соло (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Виља (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Виља (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Виља (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Виља, Панчо Виља (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Виља (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Виља (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Виља (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Виља, Ел Танке (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Виља, Ел Сичу (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Виља (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Виља (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Виља (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Франсиско Виља (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Филомено Мата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља, Трес Гарденијас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Франсиско Виља (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Франсиско Виља (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско Виља, Ла Бокиља (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско Виља, Ел Кабаљете (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику